Нго Бао Тяу (; род. 28 июня 1972, Ханой, Северный Вьетнам) — вьетнамский математик (имеет двойное гражданство Вьетнама и Франции). Наиболее известен своим доказательством так называемой  в программе Ленглендса.

Иностранный член Французской академии наук (2015).

Биография 
Нго — сын профессора физики Вьетнамского института механики. Первый вьетнамец — победитель двух Международных математических олимпиад 1988 и 1989 гг. (первую из них закончил со стопроцентным результатом — 42 балла из 42 возможных).

После окончания специализированных математических классов при Ханойском университете рассчитывал получить высшее образование в Будапеште, но после смены режима постсоциалистическое венгерское правительство прекратило принимать вьетнамских студентов. В итоге окончил Высшую нормальную школу в Париже. Работает в Институте перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси.

Признание 
В число наград входят:
 Премия Математического института Клэя, 2004
 Обервольфахская премия, 2007
 Филдсовская премия, 2010
 Чернский приглашенный профессор, 2014.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страничка на сайте Чикагского университета 

Математики по алфавиту
Математики XX века
Математики XXI века
Математики Франции
Математики Вьетнама
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Лауреаты Филдсовской премии
Действительные члены Американского математического общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Французской академии наук
Победители Международной математической олимпиады